Ime Adrahil označuje dve osebi v Tolkienovi mitologiji:

 Adrahil, poveljnik Ondoherjeve vojske
 Adrahil, Imrahilov oče in enaindvajseti dolamrothski knez